Лас Лупитас има више значења:

 Лас Лупитас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лупитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лупитас (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Лупитас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лупитас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику